Terres steht für:
 Terres (Trentino), Ort in der Gemeinde Contà, Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol, Italien
 Les Terres-de-Chaux, Gemeinde im Département Doubs, Region Franche-Comté, Frankreich
 Terres de l’Ebre, Territorium in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien, Spanien

Terres ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Terres (1887–1958), deutscher Chemiker 
 Fritz Terres (1907–1945), deutscher Politiker und Gegner des NS-Regimes

Siehe auch:
 Teres (Begriffsklärung)
 Theres, Gemeinde im Landkreis Haßberge, Bayern